Manhunter puede referirse a:

 Manhunter, una película de 1986, basada en la novela El dragón rojo.
 Manhunters, una «raza» de robots guerreros que existe dentro del universo de DC Comics.
 Manhunter, nombre de una serie de vigilantes antihéroes pertenecientes a la editorial DC Comics.